

Sigle 
CHN, ovvero carbonio (C), idrogeno (H) e azoto (N), elementi chimici che possono essere quantificati da un Analizzatore CHN
 CHN, formula molecolare con cui è talvolta indicato l'acido cianidrico

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chinook jargon

Mineralogia 
 Chn – abbreviazione di condrodite

Note